A Csepp barát 2020-tól futó oktató sorozat, amit Kriskó László és Kázsmér Kálmán rendezett. A főbb szerepekben Papp Annamária, Simon Kornél, Seszták Szabolcs, Hárs Benjámin es Rátkay Hanna látható.

A sorozatot 2020. október 19-én mutatta be a TV2 Kids.

Szereplők

Főszereplők

További szereplők

Évados áttekintés

Évadok

1. évad

2. évad 
A második évad 2022. március 14-én debütált az M2-n.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldala
 
 

2020-ban bemutatott magyar televíziós sorozatok
Családi televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok